Сан Мигел, Гранха има више значења:

 Сан Мигел, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мигел, Гранха (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мигел, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику